Hennes kungarike kan syfta på

 Hennes kungarike (1926) – en amerikansk film
 Hennes kungarike (1937) – en brittisk film
 Hennes kungarike (1953) – en amerikansk film